70. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 27–28 stycznia 1973 roku w Grenoble, we Francji. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Na najwyższym stopniu podium stanął Szwed Göran Claeson.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarzy z 11 krajów. Sklasyfikowanych zostało 26.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1973 w sportach zimowych
1973 we Francji
Łyżwiarstwo szybkie we Francji
Sport w Grenoble